Weizberg ist der Name folgender Orte:

 Weizberg (Gemeinde Stiwoll), Ortsteil von Stiwoll, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Weizberg (Gemeinde Weiz), Ortsteil von Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark
 Weizbergkirche, römisch-katholische Basilika bei Weiz, Bezirk Weiz, Steiermark